Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Beaujolais » :
 
Le régiment de Beaujolai (1685-1749)
Le régiment de Beaujolais, renommé le   «  d’infanterie de ligne »